QRG est un code qui signifie « Voulez-vous m’indiquer ma fréquence exacte ? » selon le code Q.

 QRG peut aussi signifier : « Quick Reference Guide » .

Code Q